В одиночному розряді тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-2, 6-0.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Кріс Еверт (фінал)
 Гана Мандлікова (півфінал)
 Кеті Джордан (3-тє коло)
 Джо Дьюрі (2-ге коло)
 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Гана Мандлікова (чвертьфінал)
 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)

 Вірджинія Рузічі (1-ше коло)
 Кеті Ріналді-Стункел (3-тє коло)
 Карлінг Бассетт-Сегусо (3-тє коло)
 Кріс Еверт (півфінал)
 Беттіна Бюнге (1-ше коло)
 Пем Кеселі-Телфорд (2-ге коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Amelia Island Championships